«Локомотив» — клуб по хоккею с мячом из Петрозаводска. Образован в послевоенное время. Участник Чемпионатов СССР по хоккею с мячом среди команд класса «А» в 1950—1953 гг., первенства и кубка Карело-Финской ССР (1948—1952, 1954—1958). Расформирован в 1958 г. В 1970-х годах любительский клуб по хоккею с мячом «Локомотив» (Петрозаводск) выступал в первенстве Карельской АССР и Петрозаводска.

Достижения 
Чемпионат СССР по хоккею с мячом
 Чемпионат СССР по хоккею с мячом 1950
 12 место
 Чемпионат СССР по хоккею с мячом 1951
 6 место во второй группе
 Чемпионат СССР по хоккею с мячом 1952
 8 место во второй группе

По итогам первенства 1952 года «Локомотив» должен был побороться с ОДО (Петрозаводск) за путёвку во II группу всесоюзного первенства. Однако, «Локомотив» отказался от участия в переходных играх.

Кубок Карело-Финской ССР по хоккею с мячом
 Финалист (1950)
Первенство Карело-Финской ССР по хоккею с мячом
 1 место (1950, 1951)
 3 место (1954)

Известные игроки 
В. Барашков, В. Богданов, Виктор Горбунов, Евгений Горбунов, Всеволод Журенков, Зябликов, Владимир Иванов, Степан Иванов, Комаров, Сергей Кураев, Сергей Петтай, Редников, А. П. Кудряшов.

Примечания

Литература 
 

Клубы по хоккею с мячом СССР
Спортивные клубы Петрозаводска